Враницкий (; ) — чешская фамилия.

 Враницкий, Антон (1761—1820) — чешско-австрийский композитор, дирижёр и скрипач
 Враницкий, Василий Иванович (1785—1832) — российский офицер чешского происхождения, декабрист
 Враницкий, Пауль (1756—1808) — чешско-австрийский композитор и дирижёр, брат Антона Враницкого
 Враницкий, Франц (род. 1937) — австрийский государственный и политический деятель
 Враницкий, Фридрих (1798—1839) — австрийский виолончелист.